Herrdubbel i tennis vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan 6 och 12 augusti i det olympiska tenniscentrat i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Resultat

Slutspel

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser
 Olympic Tennis Event 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2016